Brisebois oder BriseBois ist der Familienname folgender Personen:
 Danielle Brisebois (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin, Songwriterin und Sängerin
 Danielle Brisebois (Volleyballspielerin) (* 1994), kanadische Volleyballspielerin
 Julien BriseBois (* 1977), kanadischer Eishockeyfunktionär
 Patrice Brisebois (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler und Rennfahrer